Сен-Поль-ле-Жён (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ле-Ван. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07280.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 445 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 308 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 61,2 %). Из 308 активных работали 261 человек (141 мужчина и 120 женщин), безработных было 47 (19 мужчин и 28 женщин). Среди 137 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 62 — пенсионерами, 50 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Виадук Дулови
 Пещера Кокальер
 Приходская церковь Сен-Поль (1845 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш